Sterreschans of Sterrenschans kan verwijzen naar:

 Sterreschans (buitenplaats), buitenplaats in het Nederlandse dorp Nieuwersluis
 Sterreschans (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Lingewaard
 Sterreschans (Indonesië), oudere naam voor het voormalige Fort de Kock in Indonesië
 Sterreschans (Pannerden), fortificatie
 Sterreschans (Tobago), voormalig fort op Tobago (Nieuw Walcheren)
 Sterrenschans (verdedigingswerk), bepaald type schans
 Sterreschans (Nijmegen), voormalig fort